Tombstone kan syfta på

 Tombstone, Arizona – en stad i USA
 Tombstone (film) – en amerikansk film från 1993
 Tombstone (seriefigur) – en skurk i serierna om Spindelmannen